La stagione 1950-1951 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campione l'EHC Arosa.

Classifica Gironi

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Girone Finale

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playout

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Spareggio (LNA-LNB)
Lo Young Sprinters HC sconfigge l'HC La Chaux-de-Fonds 8-7 e resta in prima divisione.

1951
Hockey su ghiaccio nel 1950
Hockey su ghiaccio nel 1951